Бо́гарт (Bogart) — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Богарт, Андреа (род. 1977) — американская актриса.
 Богарт, Хамфри (1899—1957) — американский киноактёр.
 Богарт, Эрнест Ладлоу (1870—1958) — американский экономист.

Псевдонимы 
 Алиса Богарт (род. 1971) — псевдоним российской актрисы Алисы Богачёвой.
  (1943—1982) — американский музыкальный продюсер, известный как основатель студии звукозаписи Casablanca Records. Настоящее имя — Нил Богац (Neil Bogatz).
  (1919—2012) — американский режиссёр, известный по фильму «Марлоу». Настоящее имя — Пол Богофф (Paul Bogoff).

Топонимы 
  — посёлок в штате Джорджия (США).

См. также